Wilhelm Hafemann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Hafemann (Bürgermeister) (Wilhelm Wolfgang Hafemann; 1891–1945), deutscher Jurist und Bürgermeister von Berlin-Kreuzberg
 Wilhelm Hafemann (Rechtswissenschaftler) (* 1926), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer